Onderdistrict in Indonesië
 Sidomukti (onderdistrict), een onderdistrict van het regentschap Salatiga in de provincie Midden-Java
Plaats in Indonesië
 Sidomukti (Tanjung Sari), een plaats in het regentschap Lampung Selatan in de provincie Lampung
 Sidomukti (Ambal), een plaats in het regentschap Kebumen in de provincie Midden-Java
 Sidomukti (Bandungan), een plaats in het regentschap Semarang in de provincie Midden-Java
 Sidomukti (Bener), een plaats in het regentschap Purworejo in de provincie Midden-Java
 Sidomukti (Jaken), een plaats in het regentschap Pati in de provincie Midden-Java
 Sidomukti (Jenawi), een plaats in het regentschap Karanganyar in de provincie Midden-Java
 Sidomukti (Karanganyar), een plaats in het regentschap Pekalongan in de provincie Midden-Java
 Sidomukti (Kuwarasan), een plaats in het regentschap Kebumen in de provincie Midden-Java
 Sidomukti (Margoyoso), een plaats in het regentschap Pati in de provincie Midden-Java
 Sidomukti (Kisaran Barat), een plaats in het regentschap Asahan in de provincie Noord-Sumatra
 Sidomukti (Brondong), een plaats in het regentschap Lamongan in de provincie Oost-Java
 Sidomukti (Kebomas), een plaats in het regentschap Gresik in de provincie Oost-Java
 Sidomukti (Kembangbahu), een plaats in het regentschap Lamongan in de provincie Oost-Java
 Sidomukti (Kenduruan), een plaats in het regentschap Tuban in de provincie Oost-Java